Genki Nagasato (永里 源気 Nagasato Genki, Atsugi, 16 de dezembro de 1985) é um futebolista japonês que atua como meia. Atualmente joga pelo Ratchaburi Football Club, da Tailândia.

Ligações externas 
Perfil no Soccerway
Perfil no Ogol

Nagasato, Genki
Nagasato, Genki
Nagasato, Genki
Futebolistas do Avispa Fukuoka
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Football Club Tokyo
Naturais de Kanagawa